La Kypello Kyprou 1995-1996 fu la 54ª edizione della coppa nazionale cipriota. Vide la vittoria finale dell'APOEL Nicosia, che vinse il suo quindicesimo titolo.

Formula
Prevedeva solo 3 turni: quarti e semifinali con gare di andata e ritorno e finale (disputata il 29 maggio 1996) in partita unica.

Tabellone

Voci correlate
A' Katīgoria 1995-1996

Collegamenti esterni
 

Calcio nel 1995
Calcio nel 1996
1995-1996